Carlos Flores puede referirse a:

 Carlos Flores, actor venezolano;
 Carlos Flores, seudónimo de Manuel Mestre Ghigliazza;
 Carlos Flores Ascencio, futbolista peruano;
 Carlos Flores Córdova, futbolista peruano;
 Carlos Flores Delpino, cineasta chileno;
 Carlos Flores Dueñas, político mexicano, Gobernador interino de Colima (2003);
 Carlos Flores Facussé, político hondureño, Presidente de Honduras (1998-2002);
 Carlos Flores López, arquitecto e historiador de la arquitectura español;
 Carlos Flores Murillo ("Kukín"), futbolista peruano.